La prigioniera della jungla (The Jungle Princess) – film del 1920 diretto da E.A. Martin
 La figlia della jungla (The Jungle Princess) – film del 1936 diretto da Wilhelm Thiele